Le nom néerlandais Tuybens ou Tuypens provient de Tobin dérivé du nom de baptême Tobias.

Les variantes sont:
Toben, Thoben, Tobes, Tob, Tobben 
Tobin, Tobing,
Tubes, Tubens, Thuben, Tubben
Tuybens, Tuijbens
Tuypens, Tuijpens
Stuypens

Patronyme

Tuybens
Bruno Tuybens (1961-), homme politique belge.